Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Åsa Svensson remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Majoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Angelique Widjaja.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Bol
Sport en Croatie en 2002
Tennis en avril 2002
Tennis en mai 2002